Andrés Jiménez Fernández (Carmona, ) é um ex-basquetebolista espanhol que integrou a seleção espanhola que conquistou a medalha de prata disputada nos XXIII Jogos Olímpicos de Verão realizados em Los Angeles em 1984.

Naturais de Carmona (Espanha)
Basquetebolistas da Espanha
Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988
Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Medalhistas olímpicos da Espanha
Basquetebolistas do Joventut Badalona
FC Barcelona (basquete)
Basquetebolistas da Andaluzia